Mystic bezeichnet

Personen:
 Mystic (Rapperin), US-amerikanische Rapperin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mystic (Colorado)
 Mystic (Connecticut)
 Mystic (Georgia)
 Mystic (Iowa)
 Mystic (Kalifornien)
 Mystic (Kentucky)
 Mystic (Missouri)
 Mystic (South Dakota)
 Mystic Grove (Massachusetts)
 Mystic Islands (New Jersey)
 Mystic Park (Pennsylvania)
 Mystic Seaport (Connecticut)

Sonstiges:
 Mystic (Walibi Rhône-Alpes), eine Achterbahn
 eine Schiffsklasse bei Rettungs-U-Booten, siehe Mystic-Klasse
 ein System der US-amerikanischen National Security Agency (NSA) zum Sammeln von Telefoninhalten, siehe Mystic (NSA-Telefoninhalts-Sammelsystem)

Siehe auch:
 Mystic River